Pupoides hordaceus är en snäckart som först beskrevs av William More Gabb 1866.  Pupoides hordaceus ingår i släktet Pupoides och familjen puppsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Puppsnäckor
hordaceus